Архиепархия Сиракузы () — архиепархия Римско-католической церкви с центром в городе Сиракуза, Италия. В митрополию Сиракузы входят епархии Ното, Рагузы. Кафедральным собором архиепархии Сиракузы является Церковь Пресвятой Девы Марии.

История 
По церковному преданию епархия Сиракузы является одной из старейших католических епархий. Существует византийская рукопись VII—VIII вв., в которой сообщается, что в 39 — 40 гг. апостол Павел послал Марциана в Сиракузы, чтобы там проповедовать христианство. Марциан основал в Сиракузах несколько христианских общин, которые были объединены в епархию. Епархия в Сиракузах стала второй известной в истории католицизма основанной епархией после епархии в Антиохии. Эту традицию поддерживал Римский папа Лев X, который написал: «Cum, sicut accepimus, Syracusana Ecclesia, qua secunda post Antiochenam Cristo dicata asseritur (Поэтому мы принимаем, что епархия в Сиракузах является второй посвящённой Христу после Антиохии)».

Согласно новозаветной книги «Деяния апостолов» в 61 году апостол Павел остановился в Сиракузе на три дня во время своего путешествия в Рим (Деян. 28,12).

Самые ранние археологические свидетельства присутствия христиан в Сиракузе датируются началом III века (катакомбы Сан-Джованни, Санта-Лючия). В IV веке в Сиракузе пострадала мученической смертью святая Луция.

В «Миланском эдикте» император Константин I приглашал епископа Сиракузы Кресто на Арльский собор, который состоялся в 314 году. Другой епископ Сиракузы Герман участвовал в Сардикийском соборе в 343—344 гг. В VI веке епископ Сиракузы Евлалий участвовал в Римских соборах 501 и 503 гг., где он упоминается четвёртым по старшинству после епископов Рима, Милана и Равенны.

В VI веке Римский папа Григорий I обращался к епископу Сиракузы Максимиану с просьбой об основании монастырей в Сиракузе. В 680 году Римский папа Агафон упоминает Сиракузы как один из важнейших центров христианской Сицилии. В VIII—IX веке Константинопольский патриарх носил звание митрополита всей Сицилии. Епископ Сиракуз Григорий Асвеста играл важную роль в развитии конфликта между сторонниками константинопольских патриархов Игнатия и Фотия. В 860 году римский папа вмешавшийся в конфликт Николай I претендовал на право рукоположения епископов Сиракузы.

После вторжения на Сицилию мусульман 21 мая 878 года христианство епископа Сиракузы была переведена в Палермо, где она находилась до 1086 года. Епархия Сиракузы была восстановлена в 1093 году Рожером I и с 1188 года входила в митрополию Монреале.

12 сентября 1816 года и 3 июля 1817 года епархия Сиракузы передала часть своей территории новым епархиям Кальтаджироне и . 15 мая 1844 года епархия Сиракузы передала часть своей территории новой епархии Ното.

20 мая 1844 года епархия Сиракузы была возведена в ранг архиепархии с суффраганной епархией Ното.

1 октября 1955 года архиепархия Сиракузы передала часть своей территории новой епархии Рагузы.

Ординарии архиепархии

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Konrad Eubel, Ab anno 1431 usque ad annum 1503 perducta in Hierarchia Catholica Medii ævi: sive, Summorum Pontificum, S[anctæ] R[omanæ] E[cclesiæ] Cardinalium, Ecclesiarum Antistitum Series. E Documentis Tabularii Præsertim Vaticani Collecta, Digesta, Edita, [vol. II], Patavii : Il Messaggero di s. Antonio [1901], 1968. стр. 244
Булла Ad dominicum gregem , AAS 42 (1950), стр. 622 
 Булла Quamquam est christianae , AAS 47 (1955), стр. 851

Ссылки 
 Официальный сайт архиепархии  
 Информация  

Сиракузы
Сиракузы